Bordspelen:
 Schaken, een denksport
 Chaturanga of Indisch schaken, wordt beschouwd als de voorouder van de bovengenoemde spelen
 Chinees schaken (xiang qi), een Chinees bordspel
 Courierspel, een middeleeuwse variant van het schaakspel
 Shogi of Japans schaken, een Japans bordspel

Personen:
 Gregory Schaken (1989), Nederlands voetballer
 Ruben Schaken (1982), Nederlands voetballer

Overig:
 Schaking, vrouwenroof
 Schaken (macOS), een computerspel van Apple Inc.